Ел Колибри има више значења:

 Ел Колибри (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Колибри (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Колибри (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колибри (Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Колибри, Ранчо Бланко (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Колибри (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Колибри (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Колибри, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Колибри (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Колибри (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Колибри (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику